Las siglas PET se pueden referir a:

 La tomografía por emisión de positrones (en inglés Positron Emission Tomography), un tipo de escáner médico.
 El politereftalato de etileno (en inglés polyethylene terephthalate), un tipo de plástico transparente muy usado en envases. También se llama polietileno tereftalato.
 La paraparesia espástica tropical, una enfermedad vírica.
 La tonelada equivalente de petróleo o TEP, una unidad de medida de energía de gran magnitud.
 El Commodore PET, computador personal de finales de los años 1970.
 El Preliminary English Test, un examen internacional que respalda un cierto nivel de dominio del idioma inglés.
 El huso horario del Perú.

Pet también es:
Un apellido poco frecuente en España, presente en algunas provincias de Galicia y Cataluña.
El sistema de paquetes utilizado por Puppy Linux una distribución GNU/Linux.

Acrónimos